

Toponyme

Finlande 
 Sandön, île située à Dragsfjärd.

Suède 
 Gotska Sandön, toponyme suédois signifiant littéralement « l'île de sable de Gotland », est une île et un parc national de la mer Baltique dans le comté de Gotland ;
 , une île suédoise ;
 , une île suédoise.

Divers 
 , un chasseur de mines suédois de 1940.